Флаг муниципального образования «Черноя́рский сельсовет» Черноярского района Астраханской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 8 февраля 2011 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6894.

Описание 
«Прямоугольное голубое полотнище с соотношением сторон 2:3, повторяет сюжет герба МО „Черноярский сельсовет“, выполненное белой, чёрной и жёлтой красками».

Геральдическое описание герба гласит: «В лазоревом поле на повышенной, чешуевидно пересечённой чёрным и серебром, оконечности золотая, мурованная чёрным, зубчатая стена, посредине которой — такая же башня с открытыми воротами».

Обоснование символики 
Голубой цвет (лазурь) — символизирует великодушие, честность, верность и безупречность свойственные жителям данного сельского поселения.

Белый цвет (серебро) символизирует реку Волгу, из которой поднимается невысокий чёрный , символизирующий имя данного поселения. На яру стоит крепость, которая была в данном городе в старые времена

Примечания